Competiția de polo pe apă la Universiada de vară din 1981 s-a desfășurat în perioada 20-28 iulie 1981 la București, România. Toate meciurile au avut loc la bazinul Dinamo.

Etapa preliminară

Grupa A

Grupa B

Locurile 7-11

Runda finală

Clasament final

Medaliați

Note

Legături externe 
  Men Water Polo XI Universiade 1981 - Bucharest, Romania

1981 în sport
Sporturi la Universiade
Universiada de vară din 1981
Competiții de polo pe apă